Eliza Dushku – attrice
 Erion Dushku – calciatore
 Nate Dushku – attore